Большой Двор — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Бабушкинское (до 2016 года входило в Демьяновское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Демьяновский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра села имени Бабушкина — 31 км, до деревни Демьяновский Погост — 3,5 км. Ближайшие населённые пункты — Климовская, Коровенская, Подгорная.

По переписи 2002 года население — 56 человек (33 мужчины, 23 женщины). Преобладающая национальность — русские (98 %).

История 
Согласно книге «Родословие Вологодской деревни», впервые деревня упоминается в письменных источниках в 1619 г. как деревня Большой Двор Вотченской волости Тотемского уезда. Населена была чёрносошными крестьянами.

Уроженцы 
 Левашев, Алексей Фёдорович (1900—1942) — советский военный деятель, Генерал-майор (1942 год).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Бабушкинского района (Вологодская область)
Населённые пункты, основанные в 1619 году